

Patronyme 
 Gabriel Serville (1959-), homme politique français ;
 Jean-Christophe Audinet, dit Serville (1737-1805), acteur français, père du suivant ;
  Jean Guillaume Audinet-Serville (1775-1858), entomologiste français (fils du précédent) dont l’abréviation en entomologie est "Serville".

Toponyme

Serville, section de la commune belge d'Onhaye, située en Région wallonne dans la province de Namur

Serville, commune française, située dans le département d'Eure-et-Loir et la région Centre-Val de Loire

Voir aussi 
 Cerville

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme